Zandkweek (Elymus repens subsp. arenosus, synoniemen: Elytrigia maritima, Triticum maritimum, Elymus arenosus, Elytrigia repens subsp. arenosa, Triticum repens var. arenosum, Elytrigia repens subsp. koeleri, Elytrigia campestris subsp. maritima, Elytrigia repens var. littorale, Agropyron maritimum) is een overblijvende plant, die behoort tot de grassenfamilie (Poaceae). Zandkweek komt voor langs de kust van Nederland, Engeland, Denemarken en Baltische staten. De soort staat op de Nederlandse Rode lijst van planten als zeldzaam en stabiel of toegenomen. Het aantal chromosomen 2n = 42. Zandkweek lijkt veel op strandkweek, maar heeft geen wimperharen op de bladschede.

De plant wordt 15-70 cm hoog en heeft lange, vertakkende wortelstokken. De rechtopstaande tot liggende stengels zijn soms roodachtig. De ribben van het blad zijn aan de bovenzijde dicht bezet met korte haren. De bladscheden hebben geen wimperharen en zijn op de bovenkant bezet met vele stekelhaartjes.

Strandkweek bloeit van juni, juli tot in augustus met aren. De aartjes hebben een zeer korte steel. De kafjes vallen bij rijpheid niet af.

De vrucht is een graanvrucht.

Strandkweek komt voor op zeeduinen en in grasland.

Externe links 
 Verspreiding in Nederland FLORON
 
 Zandkweek op Wilde planten
 Foto's
 The Plant List met synoniemen

Grassenfamilie